Lugares do Brasil
 Lagoa do Pau (Coruripe), lagoa em Alagoas
 Lagoa do Pau (Jaguaraçu), distrito em Minas Gerais

 Ou ainda
 Lagoa do Paul, lagoa em Portugal

Ver também